Bosmans ist der Familienname folgender Personen:
 Brigitte Bosmans (* 1965), belgische Schwimmerin
 Fernand Bosmans (1883–1960), belgischer Fechter
 Henri Bosmans (1852–1928), belgischer Mathematikhistoriker
 Henriëtte Bosmans (1895–1952), niederländische Komponistin
 Juul Bosmans (1914–2000), belgischer Hürdenläufer
 Kris Bosmans (* 1980), belgischer Radsportler
 Phil Bosmans (1922–2012), belgischer katholischer Ordenspriester und Verfasser geistlicher Schriften
 Sarah Bosmans-Benedicts (1861–1949), niederländische Pianistin und Klavier-Professorin
 Wietse Bosmans (* 1991), belgischer Cyclocrossfahrer

Siehe auch:
 Bosman